Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2014 — 8-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 16 января до 10 марта 2013 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 2012:

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Гауда,(Нидерланды)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Лилль,(Франция)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2014

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2014
2014 год в водном поло